Milman (, , , ). É um sobrenome de origem asquenazim assim como Bronstein, Mendelblatt, Egert e Stern.
 Milman Parry (1902  1935), um estudioso estadunidense de poesia épica e fundador da disciplina de tradição oral

Sobrenome 
 Adolpho Milman, ou: Adolfo Milman, "Russo" (1915, Afeganistão / Pelotas  1980, Rio de Janeiro), um futebolista afegão naturalizado brasileiro 
 David Milman (, ; 1912, Chechelnyk  1982, Tel Aviv), matemático ucraniano-israelense 
 Pierre (D.) Milman (), matemático ucraniano-canadiense; filho de David 
 Dov Milman (; 1919, Riga  2007), político e diplomata letão-israelense 
 Gerardo (Fabián) Milman (* 1966, Avellaneda), político argentino
 Sophie Milman (; * 1984, Ufa), uma cantora de jazz russo-israelense-canadense
 Tulio Milman
 Vitali Milman (, ; * 1939, Ucrânia (?)), matemático ucraniano-israelense 
    Jane Milman, Artista Visual , Brasileira / Israelense.

Ver também 
 a ilha Milman (ilha de Milman), uma pequena ilha ao norte de Queensland, Austrália, a norte da península do Cabo York
 Millman
 Miller

Sobrenomes judaicos
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões